Albotricha — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1970 року.

Класифікація 
До роду Albotricha відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 
 Raitviír, A. 1970. Synopsis of the Hyaloscyphaceae. Scripta Mycologica Tartu. 1:1-115 - P.40

Роди грибів